Como Partido Obrero Alemán se conocen dos formaciones políticas:

Partido Obrero Alemán, de ideología socialista, surgido en Austria-Hungría en el siglo XIX.
Partido Obrero Alemán, de 1919 de ideología nazi, germen del futuro Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores.